TDP er et akronym med flere betydninger:
 Thymidindifosfat (forkortelsen fra engelsk Thymidine diphosphate), et nukleotid
 Torsades de pointes, en livstruende medicinsk tilstand ofte forkortet "TdP"